Рафаэль Надаль — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион — Марат Сафин не защищал свой титул.

Посев 
Все сеянные начинают турнир со второго раунда.

 ' Рафаэль Надаль (Титул)
  Энди Роддик (Второй раунд)
  Николай Давыденко (Третий раунд)
  Гильермо Кориа (Третий раунд)
  Давид Налбандян (Полуфинал)
  Мариано Пуэрта (Третий раунд)
  Гастон Гаудио (Второй раунд)
  Иван Любичич (Финал)

<li>  Томас Юханссон (Третий раунд)
<li>  Радек Штепанек (Четвертьфинал)
<li>  Давид Феррер (Четвертьфинал)
<li>  Марио Анчич (Второй раунд)
<li>  Томми Робредо (Третий раунд)
<li>  Доминик Хрбаты (Третий раунд)
<li>  Фернандо Гонсалес (Четвертьфинал)
<li>  Робби Джинепри (Полуфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Mutua Madrilena Masters Madrid 2005